Toben beziehungsweise toben ist:
 eine Bezeichnung für ausgelassenes Spielen
 eine Form der Manie, siehe auch Tobsucht

Toben ist der Nachname von
 Fredrick Toben (1944–2020), australischer Rechtsextremist

Siehe auch:
 Thoben